Guido Scagliarini – pilota automobilistico italiano
 Gustavo Scagliarini – ex calciatore italiano
 Policarpo Scagliarini – presbitero italiano